Гари Пол О’Нил (; ) — английский футболист, тренер.

Карьера 
О’Нил родился в Бекенхэме, Большой Лондон. Уже в возрасте шестнадцати лет главный тренер «Портсмута» Тони Пьюлис дал О’Нилу возможность дебютировать за основной состав в домашнем матче с «Барнсли» 29 января 2000 года, в матче первого дивизиона. Однако, более Гари в том сезоне не сыграл. В следующем году Пьюлис и его преемник Стив Клэридж использовали О’Нила редко, но третий тренер «Портсмута» Грэм Рикс в конце катастрофического сезона дал О’Нилу возможность сыграть пять последних матчей. «Портсмут» подходил к финальной игре против «Барнсли» нацеленным на победу, чтобы иметь шанс избежать вылета в тогдашний второй дивизион. Хозяева выиграли со счётом 3:0 и остались в лиге, а О’Нил забил второй гол в матче, первый для него в профессиональном футболе. В 2018 году О’Нил на правах свободного агента перешёл в «Болтон». Первый гол за новый клуб забил 26 декабря 2018 года в матче против «Ротерема».

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Футбольные тренеры Англии
Тренерский штаб ФК «Ливерпуль»
Тренеры ФК «Борнмут»